Futbolo klubas "Atmosfera" é um clube de futebol profissional lituano da cidade de Mažeikiai que joga o Pirma lyga.

História 

O Futbolo klubas "Atmosfera" foi fundado em 2012.

Participação no Campeonato Lituano

Equipamentos

Equipamentos anteriores 
 2018

Uniformes

Elenco Atual 
Última atualização: 3 de julho de 2022 (UTC).http://www.fkatmosfera.eu/komanda-2021/

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Ligações externas
 Página oficial (em lituano)
 Facebook

A
Clubes de futebol fundados em 2012